D419 (Haut-Rhin), een weg in het Franse departement Haut-Rhin
D419 (Seine-et-Marne), een weg in het Franse departement Seine-et-Marne
D419 (Territoire de Belfort), een weg in het Franse departement Territoire de Belfort